Emler ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Emler (* 1958), französischer Jazz-Pianist
 Josef Emler (1836–1899), tschechischer Historiker und Archivar an der Prager Universität

Siehe auch:
 Emmler